Корку — мова, що належить до австроазійської сімʼї (мови мунда). Поширена в Індії (штати Мадхʼя-Прадеш і Махараштра). Подібність між діалектами півдня Мадхʼя-Прадешу і півночі Махараштри сягає 82—97%.

Писемність 
Корку користується письмом деванагарі.

Знаки для голосних

Знаки для приголосних

Гортанне зімкнення [ʔ] передається на письмі знаком для голосного ए.

Інші знаки

Для позначення назалізації використовуються залежні знаки чандрабінду та анусвара.

Примітки

Література 
 Nagaraja, K. S. (1999). Korku language: grammar, texts, and vocabulary. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
 Zide, N. H. (1963). Korku noun morphology. Chicago: South Asian Languages Program, University of Chicago.
 Fuchs, Stephen. Thirty Korku Dancing Songs.  Asian Folklore Studies. no. 1 (2000): 109-140. (Стаття доступна в Sci-Hub)

Писемності Азії
Писемності Південної Азії
Мови Індії
Австроазійські мови
Мови мунда